«Лев Толстой» — советско-чехословацкий художественный полнометражный двухсерийный цветной фильм, снятый в 1984 году на киностудии имени М. Горького. Состоит из двух частей: «Бессонница» и «Уход».

Последняя режиссёрская работа Сергея Герасимова.

Сюжет 
Зритель встречается с великим русским писателем в последние годы его жизни (1908—1910), однако воспоминания Льва Толстого возвращают нас и к событиям его молодости, и к поре решительного и страстного перелома в его взглядах. Финал — трагический уход из Ясной Поляны и смерть, ставшая началом бессмертия.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария и режиссёр: Сергей Герасимов
 Оператор: Сергей Филиппов
 Художник: Александр Попов (совм. с М. Калиной)
 Директора картины: Аркадий Кушлянский, Вилиам Чанки

Награды 
 1984 — Международный кинофестиваль в Карловых Варах: Главный приз «Хрустальный глобус» за лучший фильм Сергею Герасимову.
 1985 — Всесоюзный кинофестиваль в Минске: Главный специальный приз и диплом Сергею Герасимову.

Литература 
 Масловский Г. — Открыть Толстого (О худож. фильме «Лев Толстой») // Искусство кино, 1984, № 12. — с. 23-36
 Герасимов С. — Фильм о Толстом (Кинорежиссёр о своей работе над худож. фильмом «Лев Толстой» // Огонёк, 1984, № 46.- с. 20-21

См. также 
 Последнее воскресение

Ссылки 
 «Лев Толстой» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Хафизов О. Похороны Толстого

Фильмы СССР 1984 года
Фильмы Чехословакии 1984 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Сергея Герасимова
Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы о XIX веке
Исторические фильмы о XX веке
Фильмы:Персонаж:Лев Толстой